Угрица кишечная () — вид паразитических круглых червей из семейства Strongyloididae, вызывающий у человека стронгилоидоз. Распространён в странах преимущественно с тропическим и субтропическим климатом, в умеренном поясе регистрируются редкие случаи заражения (Закавказье, Молдавия, Украина, южные регионы России).

Червь обладает сложным и уникальным для нематод циклом развития (впервые описан Рудольфом Лейкартом в 1882 году), состоящим из двух поколений — свободноживущего (рабдитиформные личинки) и паразитического (филяриевидные личинки) — с тремя фазами развития: взрослая особь, рабдитиформная личинка, филяриевидная личинка. Свободноживущие черви могут переходить на паразитический образ жизни в зависимости от условий окружающей среды.

Строение 
Самка паразитического поколения имеет нитевидную форму, размером 2,2 × 0,04 мм и суженное к головному концу тело. Самцы имеют длину - 0,7 мм. Ротовое отверстие окружено небольшими губами. У самцов хвостовой конец конически заострён и загнут на брюшную сторону.

Жизненный цикл 
Место паразитирования в организме человека — двенадцатиперстная кишка и верхние отделы тощей кишки. Самцы погибают сразу после копуляции и удаляются с испражнениями.
Угрица паразитирует только у человека. Геогельминт. 
Инвазионные филяриевидные личин­ки проникают через кожу, реже про­
глатываются с пищей. Они попадают 
в кровеносные сосуды и с током крови 
заносятся в сердце, а затем в легкие. 
Уже в альвеолах часть личинок пре­
вращается в половозрелые формы. Из 
дыхательных путей угрицы попадают 
в рот и заглатываются, после чего пара­зитируют в тонкой и двенадцатиперст­ной кишках. Оплодотворение происхо­дит в бронхах, трахее или кишках. 

Оплодотворенные самки откладывают яйца, из которых в кишках человека 
выходят рабдитные личинки. С фека­лиями они выбрасываются наружу. 
Во внешней среде рабдитные ли­чинки питаются разлагающимися ве­ществами, линяют, превращаются в филяриевидных, достигают инвазионной 
зрелости. Помимо этого пути развития 
у кишечной угрицы возможны еще два:

1) часть личинок в почве пре­вращается в самцов и самок свободноживущего поколения, питающегося ор­ганическими веществами. Свободноживущие самки оплодотворяются, откла­дывают яйца, из которых выходят раб­дитные личинки. В зависимости от ус­ловий среды личинки могут превраща­ться или в половозрелые формы следу­ющей генерации или в филяриевидных личинок, способных 
заразить человека;

2) рабдитные ли­чинки могут задержаться в кишках 
и после линьки переходят в филярие-видную стадию, которая, не выходя 
из организма человека, проделывает 
весь цикл развития в его органах.

Литература 
 

Рабдитида
Паразиты человека
Животные, описанные в 1876 году